Ludwig I. von Spanien (span. Luis, * 25. August 1707 in Madrid; † 31. August 1724 ebenda) entstammte dem Haus Bourbon und war im Jahr 1724 König von Spanien.

Leben 
Ludwig von Spanien wurde als ältester Sohn von König Philipp V. von Spanien und dessen erster Gemahlin Maria Luisa, Tochter des Herzogs Viktor Amadeus II. von Savoyen, dem späteren König von Sardinien, geboren.

Am 20. Januar 1722 wurde er dynastischen Wünschen entsprechend vierzehnjährig mit der zwölfjährigen Prinzessin Louise Elisabeth von Orléans, Tochter des Regenten von Frankreich, Philipp II., Herzog von Orléans, verheiratet.

Am 15. Januar 1724 dankte König Philipp V. ab und sein ältester Sohn bestieg als König Ludwig I. den spanischen Thron. Der sechzehnjährige Ludwig ernannte Juan Bautista de Orendáin zum neuen Ministerpräsidenten, der ein enger Vertrauter von Ludwigs Stiefmutter, Elisabetta Farnese war.

Ludwigs Regentschaft währte nur sieben Monate. Der Jüngling starb an den Pocken, ohne mit Louise Elisabeth Kinder gezeugt zu haben, und wurde im Pantheon der Könige des Klosters El Escorial bestattet. Nach seinem Tode fiel die Krone zurück an seinen Vater Philipp V., der die königliche Witwe im Jahr darauf diskret nach Frankreich zurückreisen ließ. Im Gegenzug hatte man Ludwigs Halbschwester Maria Anna Viktoria von Spanien, die ursprünglich als Gemahlin für König Ludwig XV. geplant war, von Frankreich nach Spanien zurückkehren lassen; der französische Hof verfolgte neue politische Interessen.

Diplomatischer Schachzug 
Es ist bis heute unklar, warum Philipp V. 1724 auf den Thron verzichtete. Wahrscheinlich erwartete er den Tod des vierzehnjährigen Knaben Ludwig XV. von Frankreich, der der letzte überlebende legitime Nachkomme König Ludwig XIV. außer ihm war. In diesem Fall hätte er als nächster Verwandter die französische Krone übernehmen können, der Friede von Utrecht verbot aber die Vereinigung der Kronen von Frankreich und Spanien in derselben Person.

Vorfahren

Weblinks 

König (Spanien)
Fürst (Asturien)
Fürst (Viana)
Großmeister des Ordens vom Goldenen Vlies
Ritter des Ordens vom Heiligen Geist
Familienmitglied des Hauses Bourbon-Anjou
Geboren 1707
Gestorben 1724
Mann
Großmeister des Santiagoordens